Lagoa Rasa steht für:

* Lagoa Rasa (Sete Cidades), See im Krater von Sete Cidades auf der Azoren-Insel São Miguel
 Lagoa Rasa (Serra Devassa), See in der Serra Devassa auf der Azoren-Insel São Miguel
 Lagoa Rasa (Flores), See auf der Azoren-Insel Flores